Схотте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Схотте, Алберик (1919—2004) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик,  двукратный чемпион мира в групповой гонке среди профессионалов.
 Схотте, Ян Питер (1928—2005) —   бельгийский куриальный кардинал и ватиканский сановник.